Osoby o tym nazwisku:
 Aurel Șuteu – rumuński zapaśnik
 Corina Șuteu – rumuńska menedżer kultury, działaczka kulturalna i nauczycielka